Harklowa (gromada w powiecie jasielskim)
 Harklowa (gromada w powiecie nowotarskim)